Медонт (Медон) — в древнегреческой мифологии:
 Медонт (сын Кодра) — из Афин.
 Медонт (сын Оилея) — из Локриды.
 Медонт (сын Кейса) — из Аргоса.
 Медонт (сын Пилада) — сын Пилада, сына Строфия, и Электры, дочери Агамемнона.
 Медонт (из Итаки) — глашатай с острова Итака, сохранивший верность Одиссею во время его длительного отсутствия.

См. также 
 Мёдон